Don Creech é um ator norte-americano, mais conhecido por interpretar o Sr. Sweeney, o professor de ciências do mal da Escola James K. Polk Middle School, no seriado Manual de Sobrevivência Escolar do Ned.

Ele já atuou em muitos programas e filme, alguns de seus papéis são:

Cinema 
 Léon (1994)
 Flertando com Desastres (1995), como um policial
 Henry Fool (1997) como Owen FEER
 A Taverna (1999) como Shank
 8 mm (1999), como o Sr. Anderson
 Wirey Spindell (2000) como um professor
 A Ilha (2005)
 Boa Noite, e Boa Sorte como Coronel Jenkins
 X-Men: First Class como William Stryker

Televisão 
 Law And Order:
 Temporada 7, Episódio 15 (1997) como Carl Thurston
 Temporada 9, Episode 22 (1999) como Tom Smith
 Parceiros da Vida (1999) como Reilly (temporada 1, episódio 2)
 Law & Order: Special Victims Unit (1999)) como a Atkins (temporada 1, episódio 8)
 Ed (2001), temporada 1, episódio 13
 C.S.I.: Miami (2002) como o Capitão Bob Mortin (temporada 1, episódio 3)
 Na Justiça (2006) como Fred Lisco (temporada 1, episódio 8)
 Manual de Sobrevivência Escolar do Ned (2004-2007) como o Sr. Sweeney dublado no Brasil por Ronaldo Júlio

Jogos eletrônicos 
 Red Dead Redemption (2010) como Nigel West Dickens

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos